Il Campionato Brasiliense 2014 è stata la 56ª edizione del Campionato Brasiliense.

Squadre partecipanti

Prima fase 

Legenda:
      Ammessi alla Fase finale
      Retrocesse in Segunda Divisão 2015

Fase finale

Classifica finale 

Legenda:
      Vincitore del Campionato Brasiliense 2014 e qualificato per la Coppa del Brasile 2015, per la Copa Verde 2015, e per il Campeonato Brasileiro Série D 2014
      Qualificato per la Coppa del Brasile 2015 e per la Copa Verde 2015
      Retrocesse in Segunda Divisão 2015

2014
Calcio nel 2014